Die SA Tennis Open 2009 waren ein Tennisturnier, welches vom 2. bis 8. Februar 2009 in Johannesburg stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2009 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Viña del Mar die Movistar Open sowie in Zagreb das PBZ Zagreb Indoors gespielt, die genau wie die Movistar Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Der letzte Sieger des Turniers war Martin Sinner, der sich den Titel 1995 gegen Guillaume Raoux gesichert hatte. Zwischen 1996 und 2008 fand das Turnier nicht statt. Im Doppel hießen die letzten Sieger Rodolphe Gilbert und Guillaume Raoux, welche sich im Finale gegen Martin Sinner und Joost Winnink durchsetzen konnten. Das Finale 2009 gewann Jo-Wilfried Tsonga in zwei Sätzen gegen seinen Landsmann Jérémy Chardy mit 6:4 und 7:65. Dies war der dritte Titel Tsongas auf der Profi-Tour. Im Doppel gewann das Duo James Cerretani und Dick Norman gegen den Lokalmatadoren Rik De Voest und seinen Partner Ashley Fisher in drei Sätzen mit 6:77, 6:2, [14:12].

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 500.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 31. Januar bis 2. Februar 2009 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 28 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 27 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 27 kB)

ATP World Tour 2009
Tennisturnier in Johannesburg